Myrepsus (griechisch-lateinisch) ist der Beiname von:

 Nikolaos Myrepsos
 Johann Lukas Rhiem